Bergholm kan syfta på

Efternamn 
 Axel Bergholm (1841–1924), finländsk läroverkslärare och genealog
 Axel Herman Bergholm (1876–1949), finländsk litteraturhistoriker och biblioteksman
 Carl Bergholm (1887–1973), svensk fysiker
 Kalle Bergholm (1922–1985), svensk filmfotograf
 Katri Bergholm (1878–1949), finländsk författare
 Paul Bergholm (1883–1957), svensk försäkringsman

Geografi

Egentliga Finland 

 Bergholm (vid Åselholm, Iniö),  (26 ha)
 Bergholm (vid Keistiö, Iniö),  (13 ha)
 Bergholm (vid Jumo, Iniö),  (17 ha)
 Bergholm (vid Kolko, Iniö),  (11 ha)
 Bergholm (i Pemarfjärden, Pargas), Egentliga Finland,  (1 ha)
 Bergholm (vid Kirjais, Nagu),  (27 ha)
 Bergholm (vid Kvivlax, Nagu), 
 Bergholm (vid Nötö, Nagu),  (42 ha)

Åland 

 Bergholm (norra Brändö, Åland),  (20 ha)
 Bergholm och Långskär, Brändö,  (26 ha)
 Bergholm (Lappo, Brändö, Åland),

Sverige

 Bergholm, Tyresö kommun – en småort,

Se även
Bergholmen
Västra Bergholm
Östra Bergholm